Marcelo Carvalho de Oliveira (Bahia, 5 de julho de 1964) é um cantor, compositor e guitarrista brasileiro.

Atuou em bandas de rock de Brasília, como a Factotum, e a Banda 69. No Rio de Janeiro, tocou na banda Os Políticos Eróticos.

Com Rodrigo de Castro Lopes lançou, em 1997, pela Editora Gryphus, o livro Manual de Produção de CDs e Fitas Demo.

Em 1992 participou do lançamento do songbook Gilberto Gil, lançado pela Luminar Editora.

Ligações externas 
 Marcelo Carvalho de Oliveira no Discogs

Cantores da Bahia
Compositores da Bahia
Guitarristas da Bahia